Елмвуд Парк има више значења:
 Елмвуд Парк (Њу Џерзи)
 Елмвуд Парк (Висконсин)
 Елмвуд Парк (Илиноис)